Jak zdobywano Dziki Zachód (How the West Was Won) – amerykański film z 1962
 Jak zdobywano Dziki Zachód – amerykański serial z lat 1976-1977
 How the West Was Won – album Binga Crosby’ego z 1959
 How the West Was Won – album Led Zeppelin z 2003
 How the West Was Won – album Petera Perretta z 2017